Alicia en el país de las maravillas puede referirse a varias obras de ficción:

 La obra literaria Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.

En literatura 
 The Real Alice in Wonderland, exhaustiva biografía de Alice Liddell, la niña que inspiró el personaje de Alicia.

En cine y televisión 
 Alicia en el país de las maravillas (1903), película muda de Cecil Hepworth.
 Alicia en el país de las maravillas (1910), película muda de Edwin S. Porter.
 Alicia en el país de las maravillas (1915), película muda de W.W. Young.
 Alicia en el país de las maravillas (1931), película de Bud Pollard.
 Alicia en el país de las maravillas (1933), película de Norman Z. McLeod, con Gary Cooper y Cary Grant.
 Alicia en el país de las maravillas (1949), película francesa que mezcla acción real con stop motion
 Alicia en el país de las maravillas (1951), película de animación de Disney.
 Alice of Wonderland in Paris (1966), película de animación.
 Alicia en el país de las maravillas (1966), película para televisión
 Alicia en el país de las maravillas (1972), musical
 Alicia en el país de las pornomaravillas (1976), película musical pornográfica.
 Alisa v Zazerkale (1981), película rusa de animación.
 Malice in Wonderland (1982), cortometraje surrealista de animaciòn.
 Alicia en el país de las maravillas (1983), película para televisión basada en una obra de Broadway.
 Alicia en el país de las maravillas (1983), serie de animación japonesa 
 Alicia en el país de las maravillas (1985), película de Harry Harris.
 Alice (1988), película surrealista checa de Jan Svenkmajer.
 Alicia en el país de las maravillas (1988), película australiana de animación dirigida por Richard Trueblood.
 Alicia en el país de las maravillas (1999), película para televisión.
 Alicia en el país de las maravillas (2006), película india de 	Sibi Malayil.
 Alice (2009), miniserie de televisión.
 Alicia en el país de las maravillas (2010), película de Tim Burton.

En videojuegos 
 Alice in Wonderland (1985), Windham Classics.
 Alice in Wonderland (1992)
 American McGee's Alice (2000)
 Alice in Wonderland (2010), Disney Interactive Studios.
 Alice: Madness Returns (2011), secuela de American McGee's Alice.

En cómic 
 Fushigi no Kuni no Miyuki-chan manga de CLAMP (1995)
 Alice 19th, manga de Yū Watase (2001)
 Rozen Maiden, manga de las Peach-Pit (2002)
 Pandora Hearts, manga de Jun Mochizuki (2006)
 Deadman Wonderland, manga de escrita por Jinsei Kataoka e ilustrada por Kazuma Kondou.

En música 
 Alicia en el país de las maravillas, musical de 1886 de H. Saville Clark y Walter Slaughter.
 Alicia en el país de las maravillas, ballet inspirado en la película de Walt Disney.
 Alice in Wonderland álbum del grupo Alice Nine.
 Alice in Wonderland, álbum de Randy Greif (1990–92).
 Alice in Wonderland, canción del álbum Set in Stone de Brian McFadden.
 Alice in Wonderlands, álbum de Klimperei (2000).
 Alice in Wonder Underground, una canción de Buck-Tick
 Alicia en el país de las maravillas, opera de 2007 de Unsuk Chin y David Henry Hwang.

Otros usos 
 Alicia en el país de las maravillas (Atracción de Disneyland)
 Síndrome de Alicia en el país de las maravillas, desorden neurológico que afecta la percepción visual.